Na Hora do Intervalo é um programa de televisão brasileiro do canal Multishow que exibe comerciais divertidos do mundo inteiro.

Ligações externas 
 

Programas do Multishow